Gloria in Excelsis Deo, himne litúrgic de les esglésies cristianes
 Glòria (religió), manifestació de la presència de Déu en la tradició religiosa judeocristiana
 Glòria (fenomen òptic) produït per la llum retro-dispersada, que sembla una "corona de sant"
 Gloria (sistema de calefacció), antic sistema de calefacció usat a Castella, hereu de l'hipocaust romà
 Glòria (nom)
 Glòria (honor) lloança i honor obtinguts per èxits, basada en un extens consens comú.
 Obres:
 Glòria (pel·lícula de 1980), dirigida per John Cassavetes i protagonitzada per Gena Rowlands
 Gloria (pel·lícula de 1999), dirigida per Sidney Lumet i protagonitzada per Sharon Stone
 Gloria in Excelsis Deo, himne emprat per l'Església Catòlica per a enaltir la Santíssima Trinitat
 Gloriapatri, oració cristiana en honor de la Trinitat
 Gloria (Cilea), òpera de Francesco Cilea
 Gloria (Vivaldi), diverses composicions d'Antonio Vivaldi sota el mateix títol
 Missa de Glòria, diverses peces
 Toponímia:
 Gloria (Filipines), localitat filipina de Mindoro Oriental
 Gloria Glens Park, localitat estatunidenca d'Ohio
 Biografies:
 Glòria Bañon Fàbregas, dirigent associativa catalana (1955)
 Gloria Bird, escriptora estatunidenca d'ètnia spokane (1951)
 Glòria Bordons de Porrata-Doria, pedagoga i investigadora catalana de literatura (1953)
 Glòria Comerma i Broto, jugadora catalana d'hoquei herba (1987)
 Glòria Escala i Romeu, dibuixant i historiadora de l'art catalana (1968)
 Gloria Estefan, cantant cubana (1957)
 Gloria Fuertes, escriptora madrilenya (1917 - 1998)
 Gloria Gaynor, cantant estatunidenca (1949)
 Gloria Grahame, actriu estatunidenca (1923-1981)
 Gloria Hendry, actriu estatunidenca (1949)
 Gloria Lasso, cantant catalana de música lleugera (1922 - 2005)
 Glòria Llobet i Brandt, novel·lista catalana (1956)
 Glòria Marcos i Martí, política i professora valenciana (1950)
 Gloria Martín Vivas, política catalana (1952)
 Glòria Pallé i Torres, política catalana (1961)
 Gloria Macapagal-Arroyo, expresidenta de les Filipines de 2001 a 2010 (1947)
 Maria Glòria Renom i Vallbona, política catalana
 Glòria Roig i Fransitorra, actriu de televisió i dobladora de cinema catalana (1936 - 2008)
 Gloria Steinem, feminista, periodista i activista social i política estatunidenca (1934)
 Gloria Stuart, actriu estatunidenca (1910 - 2010)
 Gloria Swanson, actriu estatunidenca (1899 - 1983)
 Glòria Tomás i Canals, cantant catalana (1952), coneguda com Gloria.

 Miscel·lània:
 Temporal Gloria